Ми́ркин (Ми́ркина) — матронимическая еврейская фамилия; имеет женскую форму . Известные носители:

 Миркин, Абрам Исаакович (1892—1975) — советский терапевт.
 Миркин, Борис Михайлович (1937—2017) — советский и российский эколог.
 Миркин, Дэвид (род. 1955) — американский продюсер, сценарист и режиссёр.
 Миркин, Семён Захарович (1901—1940) — советский деятель внутренней безопасности, депутат Верховного Совета СССР.
 Миркин, Чад (род. 1963) — американский учёный, специализирующий в химии, нанотехнологии и наномедицине.
 Миркин, Яков Моисеевич (род. 1957) — российский экономист.

Составные фамилии 
 Миркин-Гецевич, Борис Сергеевич (Бер Соломонович, псевдоним Мирский; 1892—1955) — русский и французский юрист и историк права, публицист.



Также 
 Миркинд, Анатолий Морицевич (1921—1983) — советский историк.